Vardashen, comune armeno della provincia di Ararat
Vardashen, comune armeno della provincia di Erevan